Orden Nacional del Mérito puede hacer referencia a las siguiente órdenes:

 Orden Nacional del Mérito de Francia.
 Orden Nacional del Mérito de Gabón.